SUV steht für:
 Saybolt universal viscosity, veraltete Maßeinheit für die kinematische Viskosität von Öl, siehe Saybolt Universal Second
 Small Unilamellar Vesicle, ein sehr kleines Liposom
 Soldados Unidos Vencerão, eine radikale Soldatengruppe in der Dritten Portugiesischen Republik
 Sport Utility Vehicle, eine Form eines Pkw
 SUV (Nuklearmedizin) (Standardized Uptake Value), ein Messwert, der bei Untersuchungen mittels Positronen-Emissions-Tomographie bestimmt wird
 Soldatinnen- und Soldatenurlaubsverordnung
 Flughafen Nausori (IATA-Code), Flughafen auf den Fidschi-Inseln
 Sundance Air Venezuela (ICAO-Code), venezolanische Fluggesellschaft

SuV steht für:
 Siedlungs- und Verkehrsfläche

suv steht für:
 Puroik (Sprache) (auch Sulung; ISO-639-3-Code), Nord-Assam-Sprache der Puroik in Arunachal Pradesh, Indien

Siehe auch:

Abkürzung